Comitatul Victoria, conform originalului, Victoria County, este numele a mai multe comitate din țări de limbă engleză. În Australia și Canada, au fost denumite în onoarea reginei Victoria.

Australia 

 Comitatul Victoria,

Canada 

 Comitatul Victoria, 
 Comitatul Victoria, 
 Comitatul Victoria, , amalgamat în 2001 într-o municipalitate denumită Kawartha Lakes

Trinidad Tobago 

 Comitatul Victoria, Trinidad Tobago

Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Victoria,